Wheeling Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Wheeling Township (Illinois)
 Wheeling Township (Minnesota)
 Wheeling Township (Missouri)
 Wheeling Township (Belmont County, Ohio)
 Wheeling Township (Guernsey County, Ohio)